Isla Darwin kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Darwin Island, Antarktis – ö i Västantarktis

Ecuador 

 Isla Darwin (ö i Ecuador), Galápagos, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar